Die Saison 1958/59 war die 22. Spielzeit der ungarischen Eishockeyliga, der höchsten ungarischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte Vörös Meteor Budapest.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der fünf Mannschaften insgesamt acht Spiele. Da vier Mannschaften jeweils zehn Punkte aufwiesen, entschied man sich zur Durchführung einer Entscheidungsrunde zwischen diesen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Entscheidungsrunde um den ersten Platz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1958
Eishockeysaison 1958/59